Структу́ра (, , ) — це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова. Структура також може стосуватись до формацій та моделей організації функціональних відносин, громадських, економічних, трудових правостосунків, устрою, організації чого-небудь.

Структура в різних сферах

Фундаментальні поняття 
 Структура (тип даних)
 Тонка структура
 Надструктура
 Надмолекулярна структура речовини

Інформатика, електроніка, електротехніка, ЕОМ 
 Черга (структура даних)
 Купа (структура даних)
 Багаторівнева структура ЕОМ
 Дерево (структура даних)
 Масив (структура даних)

Хімія 
 Структурна формула

Органічний світ, зокрема біологія 
 Первинна структура
 Третинна структура
 Структура Холідея
 Структура білків
 Третинна структура білків
 Структура бактеріальної клітини
 Структурний мотив

Популяція 
 Вікова структура популяції
 Просторова структура популяції
 Функціональна структура популяції
 Віталітетна структура популяції

Економіка 
 Галузева структура національної економіки
 Фірмова структура ринку інформації та інформаційних послуг
 Територіальна структура виробництва

Мінералогія, геологія 
 Прихованокристалічна структура
 Рівномірнозерниста структура
 Діабазова структура
 Афірова структура
 Мікролітова структура
 Пойкілітова структура
 Гранітова структура
 Вітрофірова структура
 Катакластична структура
 Геологічна структура
 Псефітова структура
 Псамітова структура
 Грубозерниста структура
 Кластична структура
 Оолітова структура
 Структура породи
 Очкова структура
 Покривна структура
 Порфірова структура
 Порфіробластична структура
 Рудоконтролююча структура
 Повнокристалічна структура
 Лускувата структура
 Шарувата структура
 Нерівномірнозерниста структура
 Пелітова структура
 Надмолекулярна організація вугілля
 Сфероїдальна структура

Музика 
 Музична форма

Військова справа 
 Штабна організаційна структура

Соціологія 
 Соціальна структура
 Соціальні відносини та соціальна структура
 Інфраструктура

Примітки

Джерела 
 Pullan, Wendy (2000). Structure. — Cambridge: Cambridge University Press. — ISBN 0-521-78258-9.

Література 
 П. Йолон. Структура // 
 А. Субботін. Структура //

Див. також 
 Текстура